Cet article présente une liste des rivières de Croatie par taille.

Notes et références 

Croatie
cours d'eau